Фернес:
 Фернес, Роберт Уилкинсон (1824—1905) — американский политик, 2-й губернатор Небраски.
 Фернес — округ в США, штат Небраска.
 Фернес-Крик — населённый пункт в округе Иньо, Калифорния.
  — полуостров в Англии.
  — гористая местность на полуострове Фернес, в Англии.

 См. также
 Фурнас